Хокејашка репрезентација Новог Зеланда () представља Нови Зеланд на међународним такмичењима у хокеју на леду и под окриљем је Савеза хокеја на леду Новог Зеланда.

Чланови су ИИХФ од 2. маја 1977. године. Прву службену утакмицу одиграли су у Перту (Аустралија) 13. марта 1987. против Јужне Кореје, и доживели су тежак пораз од 35:2. Националне боје су црно и бело.

У 2012. Нови Зеланд се такмичи у оквиру Дивизије II, Група А.

Резултати на светским првенствима

Статистика против осталих репрезентација 
Закључно са крајем сезоне 2011.

Види још 
 Светско првенство у хокеју на леду
 Светско првенство у хокеју на леду - Дивизија I
 Светско првенство у хокеју на леду - Дивизија II
 Светско првенство у хокеју на леду - Дивизија III

Референце

Спољашње везе 

 Службени сајт Савеза хокеја на леду Новог Зеланда
 Нови Зеланд на сајту ИИХФ
 Нови Зеланд на сајту -{National Teams of Ice Hockey}-

Н
Репрезентације Новог Зеланда
Хокеј на леду на Новом Зеланду